Antrim peut faire référence à :

Toponyme

Le comté d'Antrim, un des neuf comtés irlandais formant l'Irlande du Nord
 Antrim, ville du comté précédent
 Le borough d'Antrim, un ancien district d'Irlande du Nord
 Antrim GAA, organisation sportive du comté précédent

Le comté d'Antrim dans l'État du Michigan
 Antrim, ville du New Hampshire

Antrim, en Nouvelle-Écosse

Patronyme 
 Donald Antrim (1958-), écrivain américain
 « Henry Antrim » est un surnom utilisé par Henry McCarthy plus connu sous le nom de Billy the Kid, hors-la-loi du 
 Harry Antrim (1884-1967), acteur américain
 Minna Antrim (1861-1950), écrivaine américaine
 Richard Antrim (1907-1969), officier de l'United States Navy
 Rodolphe Antrim (1971-), acteur pornographique français

Bateaux 
  d'après Richard Antrim
 , deux bateaux de la Royal Navy d'après le comté d'Antrim

Histoire 
 La bataille d'Antrim pendant la rébellion irlandaise de 1798